Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Jupiter, d'après le dieu romain du même nom :

 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1778 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1813 ;
 le HMS Jupiter, lancé en 1833 sous le nom de HMS Forth, puis renommé Jupiter en 1869 ;
 le , un cuirassé de  lancé en 1895 ;
 le , un destroyer de classe J lancé en 1938 et coulé par une mine en 1942 ;
 le , une frégate de  en service de 1967 à 1997.

Jupiter